Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 161-es, továbbá , 161A, 161E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 161-es busz (Budapest)
 161A busz (Budapest)
 161E busz (Budapest)
 161E busz (Budapest, 1974–1976)megszűnt
 161-es busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt
  busz (Budapest, 2004–2005, 2007)megszűnt

 161-es busz (Pécs)megszűnt